

Саритерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Актогайський район, Карагандинська область
 Саритерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Зайсанський район, Східноказахстанська область